Prószyński, Mieczysław (1909-1979) – adwokat, działacz obozu narodowościowego
 Prószyński, Mieczysław (ur. 1953) – polski wydawca, astrofizyk, alpinista, skoczek spadochronowy